EPO steht als Abkürzung für:
 Elliniki Podosferiki Omospondia, der griechische Fußballverband
 Emergency Power Off, Notausschalter bei elektrischen Geräten
 Entry Point Obscuring, eine Technik der Dateiinfektion bei Computerviren
 Europäische Patentorganisation, eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in München
 Expanded Polyolefine, ein leichter, geschäumter Kunststoff

EPO oder Epo steht als Abkürzung für:
 Erythropoetin, ein Glykoprotein-Hormon, das auch als Dopingmittel bekannt ist
 Epo-Film, österreichische Filmproduktionsgesellschaft

epo steht als Abkürzung für:
  die Plansprache Esperanto (ISO 639-Sprachcode)

Siehe auch:
 EPPO

Abkürzung